Skå-Edeby kan avse:

Skå-Edeby flygfält – ett flygfält på Färingsö i Ekerö kommun
Skå-Edeby (gods) – ett gods på Färingsö i Ekerö kommun
Skå-Edeby (ort) – en ort på Färingsö i Ekerö kommun
Barnbyn Skå – startade 1947 av Stockholms barnavårdsnämnd

Se även
Skå socken